УК — сокращение, имеющее несколько значений:

Часто употребляемые 
 УК — Уголовный кодекс, например: УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
УК, УК СКМ МВД России — Управление координации Службы криминальной милиции Министерства внутренних дел Российской Федерации
УК — украинский карбованец
УК — уксусная кислота
УК — уровень качества
УК — ускоритель-ограничитель
УК — утилизационный котёл на корабле
УК — условный курс (авиа)
УК — уничтожение корпуса боеприпасов
УК — уставной капитал

Компании 
УК — управляющая компания
УК — угольная компания, например: ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
УК — уполномоченная компания

Управление 
УК — управляющая компания
УК — управление кадров
УК — управление качеством, например: специальность УК
УК — управление командами (комп.)
УК — управление командами
УК — управление комплектования
УК — управление культуры
УК — управляющая команда

Учебное 
УК — Учебное командование в ВВС Японии
УК — учебный класс
УК — учебный комбинат
УК — учебный корабль
ук — учебный корпус

Учёт 
УК — учёт и контроль, например: УК ЯМ
УК — учётная карта, учётная карточка

Указатель 
ук. — указатель
УК — указатель компаса

Универсальный 
УК — универсальный калибр (арт.), смотри калибр
УК — универсальный контейнер

Унифицированные 
УК — унифицированные коммуникации
УК — унифицированный с коломенским дизелем (индекс в названиях ж.-д. локомотивов)

Другие 
 УК — угол карты
 УК — укладочный кран
 УК — уплотнительный комплекс
 УК — устройство компаундирования
 УК — газета «Устьянский край», Архангельская обл.
 ук — одна из букв кириллицы: Ѹ или Ꙋ, ꙋ. Диграф Ѹ имеет также наименование оник.
 Ук — посёлок городского типа в Нижнеудинском районе Иркутской области России.
 ук — проход молотом по поковке.